Fort Saint-Jean est le nom de plusieurs forts construits par les Français en Nouvelle-France et en France :
 Fort Saint-Jean, construit à Lyon à partir de 1512.
 Fort Saint-Jean, construit sur la rivière Richelieu de 1665 à 1666;
 Fort Saint-Jean, construit à Marseille de 1668 à 1671.
 Fort Saint-Jean, construit à la confluence du bayou Saint-Jean et du lac Pontchartrain au Nord de La Nouvelle-Orléans en 1701.

Saint-Jean
Saint-Jean